El Centro Comercial A Laxe es un centro comercial situado en Vigo, Galicia (España), se inauguró el 12 de febrero del año 2008. Está situado en la dársena de A Laxe, en instalaciones del Puerto de Vigo.

Características
El centro comercial fue inaugurado en febrero del año 2008 y su construcción fue impulsada por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, formando parte de una de las actuaciones del plan urbanístico Abrir Vigo al Mar. El edificio fue diseñado por el arquitecto navarro Francisco Javier Sáenz de Oiza y cuenta con una superficie de 13 200 m² distribuidos en tres plantas destinadas a usos comerciales, dos plantas con 500 plazas de aparcamiento y una terraza-mirador, también incluye una pasarela peatonal que sirve para conectar el centro comercial con el barrio histórico de Vigo.

Tiendas 
En el interior del complejo comercial se encuentran instaladas tiendas de moda y complementos (Clarks, Dayaday, Desigual, entre otras marcas), cafeterías, locales de restauración y de comida rápida como Burger King, un hipermercado Media Markt (patrocinador y tienda ancla del centro), una juguetería Centroxogo, un gimnasio de la cadena Metropolitan, una tienda de objetos y regalos de arte Thot, joyerías, peluquerías, etcétera.

El centro comercial también alberga el casino de Vigo, que ocupa 1 874 m² en la segunda planta del edificio.

Véase también 
Áreas y centros comerciales de Vigo
Consorcio de la Zona Franca de Vigo
Centro Comercial Gran Vía de Vigo
Parque Comercial Meixueiro

Referencias

Enlaces externos 

Centro Comercial A Laxe

Centros comerciales de Galicia
Economía de Vigo
Edificios y estructuras de Vigo
Obras de Francisco Javier Sáenz de Oiza